Соревнования по карате среди мужчин в категории до 60 кг на первых Европейских играх прошли 13 июня. Приняли участие 8 спортсменов из 8 стран. Соревнования проходили в Бакинском кристальном зале.

Уверенную победу в турнире одержал азербайджанский каратист Фирдовси Фарзалиев, принесший первое золото в копилку хозяев Игр. Второе место занял итальянский спортсмен Лука Мареска, а третье досталось македонцу Эмилю Павлову.

Призёры

Соревнование

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Игр